Зак — фамилия еврейского (ז״ק) или немецкого происхождения. Также краткая форма мужского имени За́кари (Zack, Zac, Zak), распространённая в США.

 Зак, Авенир (Абраам) Григорьевич (1919—1974) — советский киносценарист и драматург.
 Зак, Авром (1891—1980) — еврейский поэт, драматург и прозаик, переводчик.
 Зак, Александр Наумович (Николаевич, 1890—1955) — российский экономист.
 Зак, Артур (1900—1986) — американский виолончелист и дирижёр еврейского происхождения.
 Зак, Вениамин Владимирович (Вульфович, 1874—1938) — русский и советский врач-хирург, Герой Труда.
 
 Зак, Виталий Германович (Чернояров; 1899—1965) — либреттист, драматург и критик.
 Зак, Владимир Григорьевич (1913—1994) — советский шахматный тренер, заслуженный тренер СССР.
 Зак, Георгий Владимирович (род. 1940) — советский и российский шахматный тренер, мастер спорта СССР.
 Зак, Евсей Соломонович (Залманович) (род. 1922) — молдавский пианист и музыкальный педагог.
 Зак, Иоганн Филипп (1722—1763) — немецкий органист и композитор XVIII века.
 Зак, Исидор Аркадьевич (1909—1998) — советский дирижёр и педагог, народный артист СССР.
 
 Зак, Леонид Александрович — советский инженер-конструктор, один из разработчиков БЭСМ-6, лауреат Государственной премии СССР.
 Зак, Людмила Марковна (1917—2001) — российский историк, профессор.
 Зак, Марк Ефимович (1929—2011) — российский киновед и критик, историк кино, педагог.
 
 Зак, Наум Васильевич (Нахим Вульфович) (1861—1935) — российский медик, педагог, автор работ по детскому и школьному воспитанию, гигиене.
 Зак, Пол (род. 1962) — американский экономист, специалист в области нейроэкономики.
 Зак, Самуил Израилевич (Сергеевич) (1868—1930) — публицист и экономист, сотрудник «Одесских новостей».
 Зак, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский хоккеист.
 Зак, Симон (1507—1591) — белорусский просветитель-кальвинист, один из лидеров Реформации в Великом княжестве Литовском.
 Зак, Яков Израилевич (1913—1976) — советский пианист и музыкальный педагог, народный артист СССР.
 Зак, Яков Григорьевич (1905—1971) — художник-график, шрифтовик, коллекционер-пушкинист.

См. также 
 Автозак — автомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых
 Закс (еврейская фамилия)
 З. А. К.
 Зак (Zak) — имя героя мультфильма «Долина папоротников: Последний тропический лес»